The Last Stand — может означать:

 «The Last Stand» — восьмой студийный альбом шведской пауэр-метал группы Sabaton, выпущенный 19 августа 2016.
  — третий студийный альбом американского хип-хоп коллектива .
 «Последний оплот» () — тринадцатый эпизод четвёртого сезона «Легенды о Корре».